Příjmení Graumann nosí více různých osobností:

 Johann Philipp Graumann (1706–1762) – německý obchodník a matematik
 Thomas Graumann (1931–2020) – brněnský rodák židovského původu a misionář na Filipínách

Podobná příjmení
 Grauman

Německá příjmení